Ел Тромпо има више значења:

 Ел Тромпо (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тромпо (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику